Face lifting – retusz w chirurgii plastycznej
 Facelifting – zmiana wyglądu samochodu